АСТ — аббревиатура, может означать:

 Аспартатаминотрансфераза — фермент.
 Австралийская столичная территория.
Американский стаффордширский терьер.
 Автоматизированный солнечный телескоп
 АСТ — российская группа компаний.
 АСТ — одно из крупнейших издательств России.
 АСТ — российский телеканал.
 АСТ — атомная станция теплоснабжения.

См. также 
 AST
 Аст
 ACT () — «Эй-Си-Ти», или «Американское тестирование», стандартизированный тест для поступления в старшие классы или поступления в колледжи в США.